Masalit (auch Massalit oder Massaleit) bezeichnet:

ein Volk in Sudan und Tschad, siehe Masalit (Volk)
dessen Sprache, siehe Masalit (Sprache)